Ottrubay ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Ottrubay (1926–2015), Schweizer Ingenieur
 Stefan Ottrubay (* 1954), Schweizer Manager